Noszky Jenő (1880–1951) geológus, paleontológus (idősebb)
 Noszky Jenő (1909–1970) geológus, a föld- és ásványtani tudományok kandidátusa (ifjabb)